Bryn Mawr ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bryn Mawr (Kalifornien)
 Bryn Mawr (Pennsylvania)
 Bryn Mawr (Virginia)
 Bryn Mawr (Washington)

Siehe auch:
 Brynmawr, Ort in Wales
 Bryn Mawr College, eine Privathochschule in Pennsylvania
 Bryn Mawr Classical Review, ein Rezensionsorgan der Altertumswissenschaften